Кожанчиков

 Кожанчиков Дмитро Юхимович — російський видавець.
 Кожанчиков Ігор Васильович — радянський еколог.